Landkreis Altötting, een district in de Duitse deelstaat Beieren
Altötting (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren